Шевельо́в — російське прізвище.

Відомі носії:

 Шевельов Абрам Саулович (1917–1994) — радянський імунолог і мікробіолог, доктор медичних наук, професор.
 Шевельов Антон Антонович (1918–1981) — льотчик АДД, Герой Радянського Союзу.
 Шевельов Марк Іванович (1904–1991) — полярний льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Шевельов Микола Семенович (1922–1980) — артилерист, Герой Радянського Союзу.
 Шевельов Олександр Анатолійович (1987) — український гандболіст РК Єврофарм Пелістер та збірної України.
 Шевельов Олексій (1896-1974) — протоієрей, священник православної, потім католицької церкви візантійського обряду, церковний журналіст на «Радіо Ватикану»
 Шевельов Павло Федорович (1917–2000) — льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Шевельов Петро Єлизарович (1911–1996) — мінометник, Герой Радянського Союзу.
 Шевельов Сергій Миколайович (1909–1979) — льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Шевельов Юрій Володимирович (1908–2002) — славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик.

Російські прізвища